Турупъя — название рек:

 Турупъя (приток Большого Кемпажа)
 Турупъя (приток Ятрии)